Monoprix est le nom de plusieurs enseignes du secteur de la grande distribution :

 Monoprix (France), société de distribution française
 Grand magasin Monoprix de Dijon
 Monoprix (Tunisie), société de distribution tunisienne (fondée en lien avec la société française)